Tsjaad, land in Afrika
 Chad (bisschop), bisschop van York (664-669) en Lichfield 669-672)
 Het karakter op de graffiti Kilroy was here
Chad (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2021